Palazzo Antonio Doria Invrea – palazzo di Genova, situato in via del Campo 9
 Palazzo Bartolomeo Invrea – palazzo di Genova, situato in via del Campo 10